Nuevo Horizonte ist der Name für die folgenden geographischen Orte in Bolivien:

Nuevo Horizonte (Ichilo) – Ortschaft in der Provinz Ichilo im Departamento Santa Cruz
Nuevo Horizonte (Warnes) – Ortschaft in der Provinz Warnes im Departamento Santa Cruz